Les eleccions legislatives sueques del 1970 es van celebrar el 20 de setembre de 1970. Els més votats els socialdemòcrates i Olof Palme fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 20 de setembre de 1970 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Olof Palme
|align=right| 2.256.359
|align=right| 45,3
|align=right| 163
|align=right| 
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Günnar Hedlund
|align=right| 991.208
|align=right| 19,90
|align=right| 71
|align=right| 
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right| Günnar Hélen
|align=right| 806.667
|align=right| 16,20
|align=right| 58
|align=right| 
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right|Yngve Holmberg
|align=right| 573.812
|align=right| 11,5
|align=right| 41
|align=right| 
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'Esquerra-ComunistesVänsterpartiet
|align=right| C.-H. Hermansson
|align=right| 236.659
|align=right| 4,8
|align=right| 17
|align=right| 
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Unió Demòcrata CristianaKristdemokraterna
|align=right| Birger Ekstedt
|align=right| 88.770
|align=right| 1,8
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Lliga Comunista Marxista-LeninistaKommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna
|align=right| Nils Holmberg
|align=right| 21.238
|align=right| 0,4
|align=right| -
|align=right| - 
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| ?
|align=right| ?
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 88,3%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|4.984.207
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|350'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Suecia